Subligny ist der Name mehrerer 

Personen:
 Adrien-Thomas Perdou de Subligny, französischer Hofliterat, Journalist und Schriftsteller
 Marie-Thérèse de Subligny, französische Tänzerin des 18. Jahrhunderts
 Richard de Subligny, französischer Bischof des 12. Jahrhunderts

Gemeinden in Frankreich:
 Subligny (Cher) im Département Cher
 Subligny (Manche) im Département Manche
 Subligny (Yonne) im Département Yonne